Ива́н Ники́тин:
 Никитин, Иван Антонович (1896—?) — представитель Автономной Карельской ССР при ВЦИК, делегат II Всесоюзного съезда Советов.
 Никитин, Иван Владимирович (род. 1988) — российский тхэквондист.
 Никитин, Иван Иванович (род. 1907) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, директор ряда заводов и НИИ.
 Никитин, Иван Моисеевич (1892—1972) — Герой Советского Союза.
 
 Никитин, Иван Никитович (1918—2009) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Никитин, Иван Саввич (1824—1861) — русский поэт, XIX век.
 Никитин, Иван Семёнович (1897—1942) — советский военачальник, генерал-майор.
 Никитин, Иван Фёдорович (1893—1956) — генерал-майор.